LY, Ly eller .ly kan avse: 

 LY – landskod enligt ISO 3166, Libyen
 .ly – toppdomän för Libyen

Se även 
 Lü